Бирзешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Штефан-чел-Маре.
 Бирзешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Вултурешть.
 Бирзешть () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Аркіш.
 Бирзешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Бербетешть.